

Persone
 Antonio Attanasio (1950-1982) – nuotatore italiano
 Attanasio di Balad (634-688) – religioso siriano
 Bonaventura Attanasio meglio noto come Bonaventura Atanasio – vescovo cattolico italiano
 Dino Attanasio (1925) – fumettista belga
 Daniela Attanasio (1947) – poetessa italiana
 Domenico Attanasio (1926-2021) – cantante italiano
 Giovanni Attanasio (1928-1988) – attore e doppiatore italiano
 Luca Attanasio (1964) – giornalista e scrittore italiano
 Luca Attanasio (1977-2021) – diplomatico e ambasciatore italiano
 Maria Attanasio (1943) – poetessa e scrittrice italiana
 Natale Attanasio (1845-1923) – pittore, scenografo e illustratore italiano
 Paul Attanasio (1959) – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Ugo Attanasio (...-...) – attore italiano
 Valerio Attanasio (1978) – sceneggiatore e regista italiano

Altro
Attanasio – variante del nome proprio di persona Atanasio
 Attanasio cavallo vanesio – commedia del 1952
 Attanasio cavallo vanesio – film del 1953
 Cellino Attanasio – comune in provincia di Teramo

Pagine correlate
 Atanasio (disambigua)